Тугушев — татарская фамилия. Известные носители:
 Тугушев, Сергей Владимирович (род. 1979) — ведущий новостей Первого канала.
 Тугушева, Эльвира Сергеевна (Elvira T; р. 1994) — российская певица.